El Torneig d'Istanbul 2022, oficialment conegut com a TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul 2022, és un esdeveniment de tennis femení sobre terra batuda que pertany als WTA 250 de la WTA. La quinzena edició del torneig es va celebrar entre el 18 i el 24 d'abril de 2022 al Garanti Koza Arena d'Istanbul, Turquia.

La tennista russa Anastasia Potapova va guanyar el primer títol individual del seu palmarès.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2022
WTA Tour 2022
2022 a Àsia